Frost steht für:

 Frost, Auftreten von Temperaturen unterhalb 0 °C
 Frost (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Frost (Musiker) (* 1973), norwegischer Schlagzeuger
 Frost oder Kid Frost, Künstlername von Arturo Molina Jr. (* 1964), US-amerikanischer Rapper
 Frost (Roman), Roman (1963) Thomas Bernhard
 Frost (Album), Studioalbum (1994) der norwegischen Band Enslaved
 Frost (Mondkrater), Einschlagkrater auf der Mondrückseite
 Frost*, britische Rockband

Frost ist der Titel folgender Filme:
 Frost (1997), deutscher Spielfilm von Fred Kelemen (1997)
 Frost: Portrait of a Vampire, US-amerikanischer Spielfilm von Kevin VanHook (2003)
 Frost (2004), schweizerischer Spielfilm von Dominik Alber (2004)
 Frost (2008), amerikanisch-südafrikanischer Spielfilm von Steve Clark (2008)
 Frost (2012), isländisch-finnischer Spielfilm von Reynir Lyngdal (2012)
 Frost (2017), international co-produzierter Spielfilm von Sharunas Bartas (2017)

Frost ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Frost (Colorado)
 Frost (Kalifornien)
 Frost (Kentucky)
 Frost (Louisiana)
 Frost (Michigan)
 Frost (Minnesota)
 Frost (Ohio)
 Frost (Oklahoma)
 Frost (South Carolina)
 Frost (Texas)
 Frost (West Virginia)
 Frost Bottom (Tennessee)
 Frost Corners (Michigan)
 Frost Hollow (New York)
 Frost Mill (Oregon)
 Frost Town (Louisiana)
 Frost Valley (New York)
 Frost Township (Clare County, Michigan)

Frost ist Namensbestandteil folgender geografischer Objekte:
 Frost-Kliff, Kliff im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Frost-Gletscher, Gletscher im Wilkesland, Antarktika
 Frost Rocks, Klippen im Wilhelm-Archipel, Antarktis
 Frost Spur, Felssporn im Queen Elizabeth Land, Antarktika
 Mount Frost, Berg in der Ross Dependency, Antarktika
 Frostbite Spine, Gebirgskamm im Viktorialand, Antarktika
 Frostlendet, Tal im Königin-Maud-Land, Antarktika

Siehe auch:
 Väterchen Frost, russisches Brauchtum
 Frost-Diagramm, dient in der Chemie zur Darstellung von Reduktionspotentialen
 Frost/Nixon, international co-produzierter Spielfilm von Ron Howard (2008)
 Jack Frost